Колобнев Иван Филиппович ( — ) — учёный в области материаловедения.

Родился в селе Хованщина Епифанского района Тульской области. Окончил МВТУ им. Н.Э. Баумана (1930), кандидат технических наук (1936), доктор технических наук (1961), профессор (1963).

С 1935 по 1936 работал инженером на Кольчугинском заводе по обработке цветных металлов. В 1936 году перешёл на работу во Всесоюзный институт авиационных материалов, где впоследствии стал начальником научного сектора высокопрочных и жаропрочных литейных алюминиевых сплавов. Проработал В ВИАМ до 1974 года.

Внёс существенный вклад в металловедение, теорию и практику разработки высокопрочных и жаропрочных литейных алюминиевых сплавов. Высокопрочные и жаропрочные литейные алюминиевые сплавы ВАЛЮ, В124, АЛЗЗ, АЦР1У были применены в изделиях С. П. Королева, М. К. Янгеля, В. Н. Челомея и П. Д. Грушина, Дубнинского машиностроительного завода.

Автор более 100 научных трудов, в том числе четырёх монографий, около 40 соавторских свидетельств на изобретения.

Его сын Колобнев Николай Иванович - дтн, также сотрудник ВИАМ.

Награды и премии 
 2 ордена Трудового Красного Знамени (в т.ч. 16.09.1945)
 2 ордена «Знак Почёта»
 медали
 Государственная премия СССР (1972)
 Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1964)
 Заслуженный изобретатель РСФСР (1967)

Публикации 
 

Учёные СССР
Сотрудники ВИАМ